Jiangdong Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangdong (socken i Kina, Hunan), 
 Jiangdong Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar